Questa pagina riporta statistiche dettagliate sulla UEFA Champions League dalla sua istituzione nel 1955 sotto il nome di Coppa dei Campioni d'Europa e, successivamente, dal 1992, quando la manifestazione assunse l'attuale denominazione.

Vittorie

Per squadra

Per nazione

Per città 
Dati aggiornati all'edizione 2021-22.

Piazzamenti

Classifiche perpetue

Classifica perpetua della Coppa dei Campioni/Champions League 
Classifica dei primi 15 club.

Dati aggiornati all'edizione 2021-2022 conclusa.

I punti totali sono calcolati assegnando 2 punti a vittoria, 1 punto a pareggio, come da direttive UEFA.

Classifica perpetua della Champions League 
Classifica dei primi 15 club.

Dati aggiornati all'edizione 2021-2022 conclusa.

I punti totali sono calcolati assegnando 2 punti a vittoria, 1 punto a pareggio, come da direttive UEFA.

Partecipazioni

Coppa dei Campioni 
Alla Coppa dei Campioni hanno partecipato club provenienti da 34 federazioni nazionali diverse.
Si è disputata dalla stagione 1955-1956 fino alla stagione 1991-1992. In grassetto le squadre vincitrici della Coppa dei Campioni.

UEFA Champions League 
Alla UEFA Champions League hanno partecipato sinora 138 club provenienti da 34 federazioni nazionali diverse.

Dati aggiornati all'edizione 2022-2023. In grassetto le squadre qualificatesi alla fase a eliminazione diretta.

Totale partecipazioni alla Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Partecipazioni e risultati dei club nella UEFA Champions League

Classificazione (dal 1992-93)

Risultati

Classifica di presenze 

Dati aggiornati al 15 marzo 2023. In grassetto sono indicati i giocatori ancora in attività in squadre europee.

Migliori marcatori 

Dati aggiornati al 15 marzo 2022. In grassetto sono indicati i giocatori ancora in attività in squadre europee. La classifica è in ordine in base a tutti i gol segnati in carriera inclusi i gol nei turni preliminari.

Altri record

Di squadra

Primi vincitori 
 Il primo club a vincere la Coppa dei Campioni è stato il , che nella stagione inaugurale batté i francesi dello  per 4 a 3 in finale; i madrileni si sono aggiudicati anche le successive quattro edizioni e sono l'unica squadra ad aver raggiunto (e in seguito pure superato) la quota dei 10 successi nella competizione.
 Il  è stata la prima compagine a conquistare la Coppa nel suo nuovo modello, con la caratteristica forgiatura dalle grandi orecchie tutt'oggi in uso, avendo avuto la meglio sull'Inter per 2 a 1 nella finale del 1966-67. Soltanto nelle bacheche di , Real Madrid e  sono presenti sia la precedente che l'attuale versione materiale del trofeo.
 La prima edizione della UEFA Champions League è stata appannaggio dell', allorquando sconfisse 1-0 il  in finale nel 1992-93: prima di allora la manifestazione era nota come Coppa dei Campioni d'Europa. Milan, , , Real Madrid, , Bayern Monaco, , ,  e Inter hanno vinto sia la "Coppa dei Campioni" che la "Champions League".
L' è stata la prima formazione a laurearsi campione d'Europa da quando la finale si disputa nella giornata di sabato, avendo battuto 2-0 il  nell'ultimo atto della stagione 2009-10, anno di introduzione della novità: precedentemente la partita conclusiva del torneo veniva giocata di mercoledì.

Vittorie e sconfitte consecutive in finale 
 Il  è la squadra che ha vinto il trofeo per più stagioni consecutive, cinque (ininterrottamente dal 1956 al 1960), seguito a quota tre da Ajax (vittorioso dal 1971 al 1973), Bayern Monaco (dal 1974 al 1976) e dallo stesso Real Madrid (dal 2016 al 2018); chiudono l'elenco, con due successi di seguito a testa,  (nel 1961 e nel 1962), Inter (nel 1964 e nel 1965), Liverpool (1977 e 1978),  (1979 e 1980) e Milan (1989 e 1990). I Blancos sono stati inoltre la prima e sinora unica compagine in grado di aggiudicarsi la manifestazione per più di un anno di fila da quando essa è stata ribattezzata UEFA Champions League, stabilendo il succitato record di tre edizioni vinte consecutivamente; in precedenza quattro squadre avevano perso la finale da campioni in carica, ovvero il Milan (vincitore nel 1993-94 e sconfitto in finale nel 1994-95), l' (vincitore nel 1994-95 e battuto ai rigori nel 1995-96), la Juventus (vincitrice ai rigori nel 1995-96 e sconfitta nel 1996-97), ed il  (vincitore ai rigori nel 2007-08 e battuto nel 2008-09). Nella vecchia Coppa dei Campioni erano stati invece solo Benfica e  ad "abdicare" in finale nella stagione susseguente, in quanto battuti come detentori del titolo europeo rispettivamente nelle edizioni 1962-63 e 1984-85.
 Milan,  e Liverpool sono le formazioni che hanno saputo conquistare la coppa dalle grandi orecchie dopo essere state sconfitte all'ultimo atto della competizione nell'annata precedente: i lombardi furono infatti battuti nel 1992-93 ma vinsero nel 1993-94; i bavaresi persero ai rigori la finale del 2011-12 e s'imposero in quella del 2012-13; infine i Reds, che sconfitti nel 2017-18, si rifecero l'anno dopo.
 Il Real Madrid vanta anche il primato di aver sempre vinto nelle ultime 8 finali alle quali ha partecipato (dalla stagione 1997-98 fino al 2021-22): è pertanto il club che ha raccolto più successi sia nella cosiddetta "Coppa dei Campioni d'Europa" (6) che sotto l'attuale appellativo di "Champions League" (8, una volta ai rigori).
 La Juventus (nel 1996-97 e nel 1997-98) ed il  (nel 1999-00 e ai rigori nel 2000-01) sono le sole squadre ad aver perso la finale in due edizioni consecutive del torneo. I bianconeri, inoltre, sono sempre stati battuti nelle loro ultime cinque finali disputate (dall'edizione 1996-97 fino al 2016-17, una volta ai rigori), così come il  (dal 1962-63 al 1989-90, una volta ai rigori).

Sconfitte complessive in finale 
 Il record di finali perse in totale nella competizione spetta alla : 7 (2 nella "vecchia" Coppa dei Campioni e 5 da quando il torneo ha assunto la denominazione di UEFA Champions League).
 L' è l'unica compagine che ha preso parte per tre volte all'atto conclusivo della manifestazione senza mai riuscire a ottenere il titolo.

Imbattibilità 
 È del Manchester Utd la serie più lunga di partite senza sconfitte: 25 incontri dal 2007-08 alla finale del 2008-09, dove fu superato 2-0 dal Barcellona.
 Nella stagione 2019-20 il Bayern Monaco ha stabilito un duplice primato: oltre ad aver realizzato la migliore serie di vittorie consecutive nella stessa edizione - 11 incontri, dalla prima partita della fase a gironi dove sconfisse 3-0 la  fino alla finale vinta 1-0 contro il , striscia di successi di fila altresì centrata in precedenza dal Barcellona nel 2002-03 se si considerano anche i turni preliminari -, quella tedesca è stata la prima squadra capace di vincere il torneo integralmente, avendo avuto la meglio sugli avversari in ognuna delle 11 gare previste per lo svolgimento della manifestazione, peraltro battendoli sempre entro i tempi regolamentari.
 L' nel 2006 ha stabilito il record per il maggior numero di partite consecutive senza subire gol: 10. I portieri Jens Lehmann e Manuel Almunia incassarono un gol dopo 995 minuti. Infatti dopo il gol di Rosenberg (Ajax) al 71' della seconda giornata della fase a gironi fu Samuel Eto'o (Barcellona) a segnare al 76' della finale persa contro i catalani.
 Il Barcellona ha stabilito la migliore striscia casalinga di risultati utili consecutivi (qualificazioni escluse): 35 incontri, dal 18 settembre 2013 all'8 dicembre 2020 (sconfitta contro la Juventus per 0-3).

Maggior numero di partite consecutive 
 Al Real Madrid appartiene il primato di partite giocate consecutivamente in Champions League, 47: dal 15 settembre 2015 al 5 marzo 2019 la squadra spagnola ha infatti disputato tutte le 13 gare (6 nella fase a gironi e 7 in quella ad eliminazione diretta) delle edizioni 2015-16, 2016-17 e 2017-18 e 8 dell'edizione 2018-19 (6 nella fase a gironi e 2 in quella ad eliminazione diretta), partecipando, in questo lasso di tempo, a tre finali consecutive (tutte vinte).

Prolificità 
 Il record di gol segnati in una singola edizione è del Barcellona 1999-2000, con 45 reti in 16 partite. Tenendo conto anche dei turni preliminari, la squadra più prolifica in una singola edizione della Champions League è, invece, il Liverpool 2017-2018 (47 gol, di cui 6 ai play-off). Tra le squadre laureatesi campioni il primato appartiene al Bayern Monaco, che nella stagione 2019-2020 ne ha segnati 43.
 Il Bayern Monaco è anche la squadra con la migliore media gol in una singola edizione della competizione, avendo messo a segno 43 marcature in sole 11 partite nella stagione 2019-2020, con una media di 3,91 gol per partita.
 Il Real Madrid detiene il record di turni consecutivi in cui è andato a segno, con 29 partite di fila (semifinale di ritorno e finale della stagione 2015-2016, tutte le partite della stagione 2016-2017 e 2017-2018 e la prima della stagione 2018-2019). Questa serie si è aperta con Real Madrid-Manchester City 1-0 e si è chiusa con CSKA Mosca-Real Madrid, che i russi hanno vinto con lo stesso punteggio. Considerando il numero di partite consecutive in cui si è andati in gol, il record è ancora dei madrileni, a cavallo tra la semifinale di andata 2010-2011 (0-2 contro il Barcellona) e il quarto di ritorno 2013-2014 contro il Borussia Dortmund, per un totale di 34 gare.

Minor numero di reti subite in tutto il torneo da una squadra vincitrice 
 L' nell'edizione 1981-82 ed il Milan in quella del 1993-94 sono le squadre campioni con il minor numero di reti subite in tutto il torneo: 2. Tuttavia, mentre i Villans hanno incassato le due marcature in 9 partite complessive, con una media gol al passivo di 0,22, i rossoneri lo hanno fatto in 12 partite totali, con una media gol al passivo pari a 0,17.

Partecipazioni al torneo e alle finali 
 Il  ha stabilito il primato di partecipazioni complessive alla competizione, 53. Inoltre sono suoi i record di finali complessivamente disputate (17) e di successi in totale del torneo (14), nonché quelli per le finali consecutive giocate (5) e vinte (5) di fila. Le Merengues sono la compagine che ha registrato anche il maggior numero in assoluto di partecipazioni consecutive, sia nella vecchia Coppa dei Campioni, 15 (dal 1955-56 al 1969-70), che ai gironi della Champions League, 26 (dalla stagione 1997-98 al 2022-23, qualificandosi sempre per la fase successiva; segue l' con 19, dal 1998-99 alla stagione 2016-17).
 Soltanto altri tre club oltre al Real Madrid hanno preso parte ad almeno dieci finali: il Milan e il  ne hanno disputate 11 (sette vittorie e quattro sconfitte per gli italiani, sei vittorie e cinque sconfitte per i tedeschi) ed il  10 (sei vittorie e quattro sconfitte).  A seguire, con 9 finali giocate, la Juventus (due vittorie e sette sconfitte), poi con 8 il  (cinque vittorie e tre sconfitte), con 7 il Benfica (due vittorie e cinque sconfitte), 6 l'Ajax (quattro vittorie e due sconfitte), 5 il Manchester United e l'Inter (tre vittorie e due sconfitte per entrambe le squadre) e a quota 3 finali l' (tre sconfitte) e il Chelsea (due vittorie e una sconfitta).
Il record di partecipazioni consecutive alla finale da quando la manifestazione è denominata UEFA Champions League è di tre, condiviso da Milan (tra il 1992-93 e il 1994-95), Juventus (tra il 1995-96 e il 1997-98) e Real Madrid (tra il 2015-16 e il 2017-18).

Vittorie complessive per federazione 
 La federazione spagnola ha vinto il torneo per il maggior numero di volte, 19: 14 con il Real Madrid e 5 con il . Al secondo posto per numero di successi (14) figura quella inglese, con 6 affermazioni del , 3 del Manchester Utd, 2 del Nottingham Forest e del  e una dell'.
 La conquista del trofeo con cinque squadre differenti da parte dell'Inghilterra è un record assoluto. È anche la nazione che ha visto il maggior numero di propri club giungere in finale, nove (in ordine cronologico , , Liverpool, , Aston Villa, , Chelsea,  e ); la seguono, in questa speciale graduatoria, l'Italia e la Germania a quota sei.
 Assieme all'Italia, con ,  e , altre due federazioni vantano tre diversi club campioni d'Europa: i Paesi Bassi (, Ajax e ) e la Germania (Bayern Monaco,  e ). Oltre alla Spagna, anche il Portogallo si è aggiudicato la Coppa con due squadre, il Benfica e il , vittoriose in due edizioni a testa.

Vittorie e finali consecutive per federazione 
 La federazione calcistica inglese è quella che si è aggiudicata la manifestazione per il maggior numero di volte consecutive, 6 (dal 1976-77 al 1981-82, con tre vittorie del , due del Nottingham Forest e una dell'). Dopo i britannici troviamo la Spagna, capace di inanellare 5 successi di fila in due occasioni (dal 1955-56 al 1959-60, con il Real Madrid, e dal 2013-14 al 2017-18, quattro col  e uno col Barcellona), e a seguire la federazione olandese, con 4 affermazioni di seguito (dal 1969-70 al 1972-73, una volta il  e tre l'Ajax); a quota 3 vittorie consecutive ci sono la federazione italiana (dal 1962-63 al 1964-65, una volta il Milan e due l'Inter) e quella tedesca (dal 1973-74 al 1975-76, col Bayern Monaco); a due, infine, il Portogallo (nel 1960-61 e 1961-62 col ) e ancora l'Italia (col Milan, nel 1988-89 e nel 1989-90).
 Due nazioni condividono il record del maggior numero di finali disputate consecutivamente, 7: la Spagna, dal 1955-56 al 1961-62 (Real Madrid sei finali, Barcellona una), e l'Italia, dal 1991-92 al 1997-98 (Milan e Juventus tre ciascuno,  una). Nei due periodi considerati, il bilancio è di 5 affermazioni (col Real Madrid) per gli spagnoli e di 2 successi (uno del Milan e uno della Juventus) per gli italiani.

Vittoria di altri trofei 
 Sette squadre hanno realizzato il treble classico, vincendo il proprio campionato, la propria coppa nazionale e la Coppa dei Campioni/Champions League nella medesima annata: il  nel 1966-67, l' nel 1971-72, il  nel 1987-88, il  nel 1998-99, il  nel 2008-09 e nel 2014-2015, l' nel 2009-10 e il  nel 2012-13 e nel 2019-2020.
 Il treble messo a segno dai Red Devils nella stagione 1998-99 è stato il solo caso in cui i vincitori non avevano primeggiato né nel proprio campionato né nella Coppa dei Campioni/Champions League della stagione precedente.
 Il  nel 1976-77 e il  nel 2003-04 sono le uniche formazioni ad aver conquistato la Coppa dei Campioni/Champions League come detentori della Coppa UEFA.
 Il  nel 1968-69 e la  nel 1984-85 sono le due sole compagini ad essersi aggiudicate la Coppa dei Campioni in qualità di detentrici della Coppa delle Coppe.
 Il  ha vinto lEuropa League nel 2012-2013, l'anno dopo il successo in Champions League; ciò lo rende l'unico club ad aver detenuto contemporaneamente per 10 giorni i due trofei.

 Vittoria del titolo e retrocessioni 
 Il  è la sola squadra ad aver conquistato più Coppe Campioni che campionati nazionali: dopo aver vinto, da neopromossa, la First Division del 1977-78, si aggiudicò da esordiente il titolo europeo nel 1978-79 e, partecipando all'edizione successiva come detentrice, bissò il successo nel 1979-80. È inoltre l'unica società calcistica capace di affermarsi nella massima competizione continentale ad essere in seguito retrocessa fino al terzo livello del proprio campionato di appartenenza (nella stagione 2004-05).

 Migliori vittorie e peggiori sconfitte 
 La vittoria con maggior scarto in Coppa dei Campioni/Champions League si è registrata in - (11-0) del 3 ottobre 1973, incontro valido per i sedicesimi di finale dell'edizione 1973-74.
 La vittoria con maggior scarto nella sola Champions League è il risultato di 10-0 verificatosi il 18 luglio 2011 in occasione dell'andata del primo turno preliminare dell'edizione 2011-12 tra  (vincitore della gara) e .
 La vittoria con maggior scarto nella sola fase finale della Champions League (esclusi quindi i turni preliminari) è Liverpool- 8-0 del 6 novembre 2007, partita valevole per la quarta giornata della fase a gironi dell'edizione 2007-08, e Real Madrid- 8-0 dell'8 dicembre 2015, valevole per la sesta giornata della fase a gironi dell'edizione 2015-16.
 La vittoria con maggior scarto nella sola fase ad eliminazione diretta della Champions League è 7-0, verificatasi in tre occasioni: Bayern Monaco- (13 marzo 2012), partita di ritorno degli ottavi di finale dell'edizione 2011-12, Manchester City-Schalke 04 (12 marzo 2019), anch'esso ritorno degli ottavi, nell'edizione 2018-19 e in Manchester City-Lipsia (14 marzo 2023) nello stesso turno delle due precedenti, ma nell'edizione 2022-23.
 La vittoria esterna con lo scarto maggiore nella sola Champions League è il risultato di 0-7, verificatosi in occasione di - (3 novembre 2010), quarta giornata della fase a gironi dell'edizione 2010-11, - (21 ottobre 2014), terza giornata della fase a gironi dell'edizione 2014-15, e di - (17 ottobre 2017), terza giornata della fase a gironi dell'edizione 2017-18.
 Le vittorie esterne con maggior scarto nella sola fase ad eliminazione diretta della Champions League sono 0-5, verificatasi in occasione di Sporting Lisbona-Bayern Monaco, andata degli ottavi dell'edizione 2008-09, -Liverpool, andata degli ottavi dell'dell'edizione 2017-18, e Sporting Lisbona- (9 marzo 2022), andata degli ottavi dell'edizione 2021-22, e 1-6, verificatasi in occasione di Schalke 04-Real Madrid, andata degli ottavi dell'edizione 2013-14.
 Durante l'edizione 2019-20, a causa della pandemia di COVID-19, i turni successivi agli ottavi di finale hanno seguito una formula alternativa chiamata final eight, in cui ogni partita è stata disputata in gara secca su campo neutro a Lisbona, in Portogallo. In tale occasione, durante l'incontro valido per i quarti di finale, Barcellona-Bayern Monaco si è conclusa con il risultato di 2-8, quindi con 6 gol di scarto per la squadra considerata "in trasferta", uno in più dei risultati precedentemente menzionati.
 Il  detiene il primato per la vittoria col maggior scarto nel punteggio complessivo delle partite di andata e ritorno, avendo battuto lo  18-0 nell'edizione 1965-66 con il risultato di 0-8 nella gara di andata e 10-0 in quella di ritorno.
 È del Bayern Monaco il record per la vittoria con maggior scarto nel punteggio complessivo di andata e ritorno per quanto riguarda la sola Champions League, avendo battuto lo  12-1 negli ottavi di finale dell'edizione 2008-09 con il risultato di 0-5 nella gara di andata e 7-1 in quella di ritorno.

 Partite con il maggior numero di gol 
 14 gol
 - 2-12 (17 settembre 1969)

 12 gol
 - 8-4 (22 novembre 2016) (maggior numero di gol in assoluto in una partita della fase finale del torneo)

 11 gol
 - 9-2 (13 settembre 1961)
 - 8-3 (16 settembre 1964)
 - 1-10 (14 settembre 1966)
 - 11-0 (3 ottobre 1973)
 - 10-1 (1º ottobre 1980)
 - 8-3 (5 novembre 2003)

 Paesi e città 

 Per 8 volte la finale di Champions League si è giocata tra club della stessa nazione, e in 2 di esse si è ripetuta la sfida tra le medesime compagini, le concittadine Real e . Nella storia della manifestazione soltanto Real Madrid e  hanno finora affrontato nella gara conclusiva due loro diverse connazionali:

{| class="wikitable sortable"
|-
! Stagione
! Nazione
! Partita
|-
| 1999-2000
| 
| - (3-0)
|-
| 2002-2003
| 
| - (0-0, 2-3 dcr)
|-
| 2007-2008
| 
| - (1-1, 6-5 dcr)
|-
| 2012-2013
| 
| - (1-2)
|-
| 2013-2014
| 
| - (4-1 dts)
|-
| 2015-2016
| 
| - (1-1, 5-3 dcr)
|-
| 2018-2019
| 
| - (0-2)
|-
| 2020-2021
| 
| - (0-1)
|}

 In Coppa dei Campioni/Champions League si sono disputati in tutto 8 derby, due dei quali (nelle stagioni 2013-2014 e 2015-2016) appunto in finale:

{| class="wikitable sortable"
|-
! Stagione
! Città
! Turno
! Partita
|-
| 1958-1959
|  Madrid
| Semifinale
| - (2-1, 0-1, tot: 2-2, spareggio: 2-1)
|-
| 2002-2003
|  Milano
| Semifinale
| - (0-0, 1-1, tot: 1-1 gfc)
|-
| 2003-2004
|  Londra
| Quarti di finale
| - (1-1, 2-1, tot: 3-2)
|-
| 2004-2005
|  Milano
| Quarti di finale
| - (2-0, 3-0 a tavolino, tot: 5-0)
|-
| 2013-2014
|  Madrid
| Finale
| - (4-1 dts)
|-
| 2014-2015
|  Madrid
| Quarti di finale
| - (0-0, 0-1, tot: 0-1)
|-
| 2015-2016
|  Madrid
| Finale
| - (1-1, 5-3 dcr)
|-
| 2016-2017
|  Madrid
| Semifinale
| - (3-0, 1-2, tot: 4-2)
|}

 Oltre che nelle partite sopra elencate, squadre della stessa nazione si sono incontrate in altre 23 occasioni:

 La città di Milano è l'unica ad avere visto trionfare due propri club in Coppa dei Campioni/Champions League:  e . Si registra un totale di 10 successi per le società meneghine, di cui 3 consecutivi: il Milan nel 1962-63 e l'Inter nel 1963-64 e nel 1964-65.
 Nell'edizione 2002-03, durante le semifinali tra Inter e Milan, per la prima volta gli incontri di andata e ritorno si disputarono nello stesso stadio, il Giuseppe Meazza. La medesima singolare circostanza si ripeté in occasione dei quarti di finale dell'edizione 2004-05.
 Londra è la città rappresentata in finale dal maggior numero di squadre diverse, 3: ,  e , con due vittorie ad opera dei Blues nelle stagioni 2011-12 (ai rigori) e 2020-21. Nel 2010-11, inoltre, queste 3 compagini furono tutte presenti alla fase a gironi e riuscirono anche a qualificarsi per la successiva fase a eliminazione diretta, regalando così un ulteriore primato alla capitale britannica.
 Solo 6 formazioni in rappresentanza di altrettante capitali europee possono fregiarsi del titolo di campione continentale:  (Madrid),  (Lisbona),  (Amsterdam),  (Bucarest),  (Belgrado), e  (Londra).

 Turni preliminari 
 Il , nell'edizione 2005-06, detentore del trofeo, è l'unica squadra ad aver iniziato la competizione europea sin dal primo turno preliminare che sia riuscita a superare la fase a gironi; sarà in seguito eliminato agli ottavi di finale dal .
 Nell'edizione 2011-12 anche l' ha avuto accesso alla fase a gruppi superando tre turni preliminari (tanti quanti il Liverpool nel 2005-06), riuscendo a superarla come vincitrice del proprio girone e raggiungendo i quarti di finale dopo aver battuto l' ai tiri di rigore.
 Il , il Milan (due volte), il Liverpool e il  sono le sole squadre che hanno vinto la manifestazione partendo dai preliminari; tuttavia le quattro formazioni presero parte solamente all'ultimo turno preliminare.

 Gruppi 
6 vittorie

Otto squadre hanno vinto tutte le loro partite della fase a gironi:.
  (2 volte), 2011-12 e 2014-15;
 , 1992-93;
 , 1994-95;
 , 1995-96;
 , 2002-03 (prima fase a gruppi);
  (3 volte), 2019-20, 2021-22 e 2022-23;
 , 2021-22;
 , 2021-22.

Il Bayern Monaco è l'unico club che ha poi conquistato il titolo, nell'edizione 2019-20.

6 sconfitte
Ventidue squadre hanno perso tutte le loro partite della fase a gironi:.
  (2 volte), 2011-12 e 2016-17;
 , 1997-98;
 , 2001-02 (prima fase a gruppi);
 , 2002-03 (prima fase a gruppi);
 , 2002-03 (seconda fase a gruppi);
 , 2004-05;
 , 2005-06;
 , 2006-07;
 , 2007-08;
 , 2009-10;
 , 2009-10;
 , 2010-11;
 , 2010-11;
 , 2011-12;
 , 2011-12;
 , 2013-14;
 , 2015-16;
 , 2016-17;
 , 2017-18;
 , 2018-19;
 , 2021-22;
, 2022-23
, 2022-23.

6 pareggi
Solo una compagine ha pareggiato tutte le sue partite della fase a gironi:
 , 2002-03 (prima fase a gruppi, 3º in classifica e qualificata per la Coppa UEFA).

Nessun gol segnato
Solo tre squadre hanno concluso la fase a gironi senza segnare nemmeno un gol:
 , 2004-05;
 , 2009-10;
 , 2016-17.

False partenze e rimonte
 Il  e l' sono le sole squadre ad aver superato la fase a gironi dopo aver perso le prime tre partite, rispettivamente nel 2002-03 e nel 2019-20. In particolare, l'Atalanta è l'unica ad esserci riuscita dopo aver ottenuto un solo punto nelle prime quattro giornate.
 Dieci formazioni sono riuscite a superare la fase a gironi dopo aver perso le prime due partite:
 La  nel 1999-2000;
 Il  nel 2002-03;
 Il  nel 2005-06;
 L' nel 2006-07;
 L' nel 2007-08;
 Il  nel 2008-09, concludendo anche al primo posto;
 L' nel 2010-11;
 Il  nel 2012-13;
 L' nel 2015-16;
 Il  nel 2018-19;
 Il  nel 2022-23, concludendo il girone al primo posto.

Punti e passaggio o meno del turno
 Il miglior punteggio in classifica - e massimo possibile - di un club non qualificatosi agli ottavi di finale, e quindi retrocesso come terzo del girone, è stato totalizzato dal Napoli nell'edizione 2013-2014: i partenopei hanno infatti chiuso il gruppo F con 12 punti, gli stessi di Arsenal e Borussia Dortmund (ultimo a quota 0 il Marsiglia). Essendo le tre compagini in parità tra di loro per quanto riguardava gli scontri diretti, a decretare le posizioni finali è stata la differenza reti;
 Il minor numero di punti con cui una squadra si è qualificata agli ottavi è finora di 6, evento di cui hanno beneficiato lo  sempre nel 2013-2014 e la  nel 2015-2016. Teoricamente, per passare il turno 4 punti potrebbero essere sufficienti;
 Il punteggio più basso con cui una formazione si è piazzata terza nel girone, retrocedendo in Coppa UEFA/Europa League, è di 2, realizzato dal  nella stagione 2017-2018: questa è anche la quota minima possibile per riuscirci.

 Finali 
 17 finali sono andate oltre i tempi regolamentari. Nelle stagioni 1957-58, 1967-68, 1969-70, 1991-92 e 2013-14 fu necessario disputare i tempi supplementari. Quella del 1973-74 tra  e , finita 1-1 dopo 120 minuti, venne vinta dal club tedesco nella ripetizione, non prevedendo il regolamento dell'epoca i tiri di rigore. Le altre undici (1983-84, 1985-86, 1987-88, 1990-91, 1995-96, 2000-01, 2002-03, 2004-05, 2007-08, 2011-12, 2015-16) si decisero coi tiri dal dischetto. Cinque squadre - , , ,  e  - hanno preso parte per due volte a finali di Coppa Campioni/Champions League risolte ai rigori: tra di esse soltanto il Liverpool ha vinto il trofeo in entrambe le occasioni, mentre le altre quattro hanno conseguito una vittoria e una sconfitta.
 Le vittorie in finale col maggior scarto di reti, ossia 4, appartengono a  (7-3 sull' nel 1959-60), Bayern Monaco (4-0 nella ripetizione sull'Atlético Madrid della finale 1973-74) e  (4-0 sullo  nel 1988-89 e sul  nel 1993-94).
 La finale con il maggior numero di gol segnati è stata Real Madrid-Eintracht Francoforte del 1959-60, vinta dagli spagnoli 7-3; questa fu anche la finale che registrò la più alta affluenza di pubblico nella storia del torneo, con ben 127.621 presenze sugli spalti dell'Hampden Park di Glasgow. Riguardo alla sola Champions League, la finale più prolifica è invece Milan- del 2004-05, terminata 3-3 dopo i tempi regolamentari (la sfida si risolverà poi in favore degli inglesi ai tiri di rigore).
 In quattro edizioni una squadra ha disputato la finale del torneo nell'impianto in cui normalmente disputa - o all'epoca disputava - i propri incontri interni: nel 1956-57 al Santiago Bernabéu di Madrid (Real Madrid- 2-0), nel 1964-65 al San Siro di Milano (- 1-0), nel 1983-84 all'Olimpico di Roma (Liverpool- 5-3 d.c.r.) e nel 2011-12 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera (Bayern Monaco- 4-5 d.c.r.).

Vincitrici alla prima partecipazione
 Eccettuato il Real Madrid, che si aggiudicò la prima edizione assoluta della Coppa, le altre formazioni vincitrici del torneo al loro debutto nella competizione furono l'Inter nel 1963-64, il  nel 1966-67, il Nottingham Forest nel 1978-79 e l' nel 1981-82.

Finaliste alla prima partecipazione
 Oltre ai già citati Real Madrid, Inter, Celtic, Nottingham Forest e Aston Villa, trionfatori all'esordio, le altre squadre capaci di raggiungere la finale alla loro prima partecipazione furono lo Stade Reims, prima finalista assoluta insieme al Real Madrid nel 1955-56, la Fiorentina nel 1956-57, l'Eintracht Francoforte nel 1959-60, la Roma nel 1983-84 e la Sampdoria nel 1991-92.

Finaliste plurime sempre vincitrici
Tra le compagini che hanno disputato più di una finale,  e  sono le sole ad esser riuscite a conquistare la Coppa Campioni/Champions League tutte le volte (due ciascuna).

Finaliste mai vincitrici
 20 società vantano la partecipazione alla finale del torneo senza tuttavia averlo mai vinto. Quattro di esse appartengono alla federazione francese (, 1955-56 e 1958-59; , 1975-76; , 2003-04; , 2019-20) ed altrettante a quella inglese (, 1974-75; , 2005-06; , 2018-19; , 2020-21); tre a quella italiana (Fiorentina, 1956-57; Roma, 1983-84; , 1991-92), ed a quella tedesca (Eintracht Francoforte, 1959-60; , 1976-77; Bayer Leverkusen, 2001-02), due, invece, alla federazione spagnola (Atlético Madrid, 1973-74, 2013-14 e 2015-16; Valencia, 1999-2000 e 2000-01). Infine, una compagine è jugoslava (, 1965-66), una è greca (Panathinaikos, 1970-71), una belga (, 1977-78) ed una svedese (, 1978-79).
 Il Real Madrid è la formazione che ha battuto in finale il maggior numero di club che non hanno mai conquistato il trofeo: 7 (Stade Reims e  per due volte ed , , Partizan, Bayer Leverkusen e  una volta ciascuna). A seguire, a quota 5, il  (Atlético Madrid, Leeds Utd, PSG, Valencia e Saint-Étienne) e a 4 il Liverpool (Borussia M'gladbach, , Tottenham e Bruges); poi, con 2, il Barcellona (Sampdoria e ) e in ultimo, tutti a quota 1, il Nottingham Forest (Malmö FF), il  (Monaco), il Chelsea (Manchester City) e l'Ajax ().

Vincitrici della coppa perdenti alla prima finale
 Milan (nel 1957-58 contro il Real Madrid), Barcellona (nel 1960-61 contro il ),  (nel 1968-69 contro il Milan), Juventus (nel 1972-73 contro l'Ajax),  (contro il Nottingham Forest nel 1979-80),  (nel 1990-91 contro la ) e Chelsea (contro il Manchester Utd nel 2007-08) hanno vinto una o più volte il trofeo dopo essere stati battuti nella prima finale a cui hanno partecipato.
 La  e il Barcellona inoltre, prima di aggiudicarsi la Coppa per la prima volta, persero anche una seconda finale: i piemontesi nel 1982-83 contro l'Amburgo, al suo finora unico successo (nella seconda finale disputata) e i catalani nel 1985-86 ai rigori contro la Steaua Bucarest, anch'essa al suo unico successo ed esordiente in finale (i rumeni verranno poi sconfitti in finale nell'edizione 1988-89).

Finali tra le stesse squadre
 Per 10 volte la finale è stata giocata da formazioni che si erano già contese il trofeo in precedenza: Real Madrid- (1955-56 e 1958-59), Milan-Benfica (1962-63 e 1989-90), Milan-Ajax (1968-69 e 1994-95), Ajax-Juventus (1972-73 e 1995-96), Milan-Liverpool (2004-05 e 2006-07), -Manchester Utd (2008-09 e 2010-11), Real Madrid-Atlético Madrid (2013-14 e 2015-16), Juventus-Real Madrid (1997-98 e 2016-17) e Real Madrid-Liverpool (1980-81, 2017-18 e 2021-22).
 Questo il bilancio statistico di tali finali: due vittorie su due per il Real Madrid contro Stade Reims, Atletico Madrid e Juventus, così come per il Milan contro il Benfica e per il Barcellona contro il Manchester United; un successo a testa nelle sfide tra Milan e Ajax, Ajax e Juventus e tra Milan e Liverpool; infine due vittorie per il Real Madrid e una per il Liverpool nelle 3 gare tra reds e blancos, che costituiscono la sfida ripetutasi più volte in finale nella storia del torneo.

Finalista mai campione nazionale
 Il  è l'unica società che ha disputato la finale di UEFA Champions League senza aver mai vinto il proprio titolo nazionale (nel 2001-02).

 Statistiche individuali 
Calciatori plurivincitori

Allenatori vincitori

 Vittorie 
 Il record di vittorie del torneo appartiene al calciatore spagnolo Francisco Gento: sei affermazioni complessive, cinque ottenute tra il 1955-56 e il 1959-60 e una nel 1965-66.
 Il tedesco Franz Beckenbauer e gli spagnoli Carles Puyol e Sergio Ramos vantano il record di tre successi ciascuno come capitani, il primo con il  nelle edizioni 1973-74, 1974-75 e 1975-76, il secondo con il  nelle edizioni 2005-06, 2008-09 e 2010-11 e il terzo con il  nelle edizioni 2015-16, 2016-17 e 2017-18.
 Clarence Seedorf è il giocatore che vanta il record di vittorie del trofeo col maggior numero di squadre: ha infatti alzato al cielo la Coppa con addosso tre maglie differenti, quella dell' (nel 1994-95), del Real Madrid (1997-98) e del Milan (nel 2002-03 e nel 2006-07).
 In sette hanno primeggiato nel torneo dapprima come giocatore e successivamente anche da allenatore, quattro dei quali con la stessa squadra: lo spagnolo Miguel Muñoz con il Real Madrid, bicampione da giocatore nel 1955-56 e 1956-57 e da allenatore nel 1959-60 e nel 1965-66; Carlo Ancelotti, vincitore da giocatore con il Milan nel 1988-89 e 1989-90 e da allenatore con lo stesso Milan nel 2002-03 e 2006-07 e col Real Madrid nel 2013-14 e nel 2021-22; lo spagnolo Josep Guardiola, campione d'Europa da giocatore con il Barcellona nel 1991-92 e, con la stessa squadra, due volte da allenatore nel 2008-09 e nel 2010-11; infine Zidane, vincitore del trofeo con il Real Madrid sia da giocatore nel 2001-02 che da allenatore nel 2015-16, nel 2016-17 e nel 2017-18. L'italiano Giovanni Trapattoni e gli olandesi Johan Cruijff e Frank Rijkaard, invece, sono stati campioni d'Europa da giocatori rispettivamente con Milan (1962-63 e 1968-69),  (dal 1970-71 al 1972-73) e Milan e Ajax (Milan 1988-89 e 1989-90; Ajax 1994-1995), ma con differenti squadre come allenatori: il primo con la  (1984-85), il secondo col  (1991-92) e ancora col Barcellona il terzo (2005-06).
 Cesare e Paolo Maldini sono l'unica coppia padre-figlio ad aver trionfato nella manifestazione in veste di capitani della propria squadra, in entrambi i casi con la maglia del : Cesare, primo capitano italiano campione d'Europa, vinse in tale ruolo nel 1962-63 e suo figlio Paolo nel 2002-03 e nel 2006-07.
 L'italiano Carlo Ancelotti detiene il primato di vittorie (4) nella competizione come allenatore: con il  nel 2002-03 e 2006-07 e con il  nel 2013-14 e 2021-2022. È anche il tecnico ad aver disputato più finali in assoluto, 5: tre alla guida del Milan e due sulla panchina del Real Madrid.
 Oltre ad Ancelotti, altri 4 allenatori hanno conquistato il titolo con due differenti club: Ernst Happel vinse con il  nel 1969-70 e con l' nel 1982-83; Ottmar Hitzfeld con il  nel 1996-97 e con il Bayern Monaco nel 2000-01; José Mourinho vinse con il  nel 2003-04 e con l' nel 2009-10;. Jupp Heynckes con il Real Madrid nel 1997-98 e con il Bayern Monaco nel 2012-13.
Miguel Muñoz, Marcello Lippi, Alex Ferguson e Jürgen Klopp sono gli allenatori che hanno disputato il maggior numero di finali nella competizione dopo Carlo Ancelotti, 4. Muñoz nel 1959-60, 1961-62, 1963-64 e 1965-66 con il Real Madrid; Lippi nel 1995-96, 1996-97, 1997-98 e 2002-03 con la Juventus; Ferguson nel 1998-99, 2007-08, 2008-09 e 2010-11 con il ; Klopp nel 2012-13 con il Borussia Dortmund e nel 2017-18, 2018-2019 e 2021-22 con il Liverpool. I più vincenti sono Muñoz e Ferguson con due affermazioni a testa, mentre Lippi e Klopp hanno ottenuto un solo successo, maturato rispettivamente ai rigori nella finale di Roma contro l'Ajax del 1995-96 e nel derby al Wanda Metropolitano contro il  del 2018-19.

 Consecutività con altri trofei europei 
 Gli italiani Nereo Rocco e Giovanni Trapattoni e il portoghese José Mourinho sono gli unici allenatori ad aver conquistato le due maggiori competizioni europee al momento della vittoria - Coppa delle Coppe e Coppa dei Campioni/Champions League fino al 1999, Coppa UEFA/Europa League e Champions League dal 2000 - in due stagioni consecutive con la stessa squadra. Rocco vinse la Coppa delle Coppe nel 1967-68 e la Coppa dei Campioni nel 1968-69 con il Milan, Trapattoni la Coppa delle Coppe nel 1983-84 e la Coppa dei Campioni nel 1984-85 alla guida della Juventus e Mourinho si aggiudicò col Porto la Coppa UEFA nel 2002-03 e la Champions League nel 2003-04.
 Lo spagnolo Rafael Benítez ha altresì trionfato consecutivamente nelle due maggiori competizioni sportive europee post-abolizione della Coppa delle Coppe, ma sedendo su due differenti panchine: nel 2003-04 vinse la Coppa UEFA col  e l'anno dopo la Champions League con il Liverpool.
 Dopo aver condotto il Liverpool al successo nella Coppa UEFA 1975-1976, il tecnico britannico Bob Paisley conquistò coi reds'' due Coppe dei Campioni di fila nelle stagioni immediatamente successive (1976-77 e 1977-78).

 Il più giovane e il più anziano 
 Il giocatore più giovane ad aver giocato nella Champions League è Youssoufa Moukoko, attaccante del , in - 1-2 dell'8 dicembre 2020 all'età di 16 anni e 18 giorni.
 Il giocatore più anziano ad aver giocato nella Champions League è Marco Ballotta, portiere della , in - 3-1 dell'11 dicembre 2007 all'età di 43 anni e 253 giorni.

 Marcature 
Gol più veloci
 10,12 secondi: Roy Makaay (Bayern Monaco, - 2-1, 7 marzo 2007).
 10,84 secondi: Jonas (Valencia, - 3-1, 1º novembre 2011).
 20,07 secondi: Gilberto Silva (Arsenal, - 0-4, 25 settembre 2002).
 20,12 secondi: Alessandro Del Piero (Juventus, - 3-2, 1º ottobre 1997).
 21,20 secondi: Clarence Seedorf (Milan, - 2-2, 28 settembre 2005).
 24,97 secondi: Alexandre Pato (Milan, - 2-2, 13 settembre 2011).
 25,02 secondi: David Alaba (Bayern Monaco, - 2-0, 2 aprile 2013).
 25,20 secondi: Marek Kincl (Rapid Vienna, - 3-2, 2 novembre 2005).
 25,54 secondi: Dejan Stanković (Inter, - 2-5, 5 aprile 2011).
 28,21 secondi: Mariano Bombarda (Willem II, - 3-4, 20 ottobre 1999).

Triplette più veloci
 7 minuti: Bafétimbi Gomis (Olympique Lione, - 1-7, 7 dicembre 2011, realizzò una quaterna).
 8 minuti: Luiz Adriano (Šachtar, - 0-7, 21 ottobre 2014, realizzò una cinquina).
 9 minuti: Mike Newell (Blackburn, - 4-1, 6 dicembre 1995).
 11 minuti: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, - 8-0, 8 dicembre 2015, realizzò una quaterna).
 14 minuti: Neymar (Barcellona, - 6-1, 11 dicembre 2013).
 16 minuti: Lionel Messi (Barcellona, - 7-1, 7 marzo 2012, realizzò una cinquina).
 17 minuti: Joseba Llorente (Villarreal, - 6-3, 21 ottobre 2008).
 17 minuti: Mario Gómez (Bayern Monaco, - 7-0, 13 marzo 2012, realizzò una quaterna).
 19 minuti: Marco Simone (Milan, - 1-4, 25 settembre 1996).
 19 minuti: Dado Pršo (Monaco, - 8-3, 5 novembre 2003, realizzò una quaterna).

Gol più veloce in finale
 Nel 2004-05 Paolo Maldini (capitano del ) segnò dopo 51,2 secondi dal fischio d'inizio nello scontro perso ai rigori con il . Nella storia della manifestazione questa fu anche la rete messa a segno in finale dal calciatore più anziano, all'età di 36 anni e 334 giorni.

Marcatori più giovani
I giocatori più giovani a segnare in Coppa del Campioni/Champions League furono:
 17 anni, 40 giorni: Ansu Fati (Barcellona, - 1-2, 10 dicembre 2019).
 17 anni, 195 giorni: Peter Ofori-Quaye (Olympiakos, - 5-1, 1º ottobre 1997).
 17 anni, 215 giorni: Mateo Kovačić (Dinamo Zagabria, - 1-7, 7 dicembre 2011).
 17 anni, 218 giorni: Cesc Fàbregas (Arsenal, - 5-1, 7 dicembre 2004).
 17 anni, 218 giorni: Bojan Krkić (Barcellona, - 0-1, 1º aprile 2008).
 17 anni, 241 giorni: Martin Klein (Sparta Praga, - 2-1, 27 febbraio 2002).
 17 anni, 263 giorni: Breel-Donald Embolo (Basilea, - 4-0, 4 novembre 2014).
 17 anni, 300 giorni: Aaron Ramsey (Arsenal, - 2-5, 21 ottobre 2008).
 17 anni, 353 giorni: Karim Benzema (O. Lione, - 2-1, 6 dicembre 2005).
 18 anni, 60 giorni: Marijan Ognjanov (Levski Sofia, - 1-3, 27 settembre 2006).

Marcatori più anziani
 Il giocatore più anziano a segnare una rete in Coppa dei Campioni/Champions League è stato Manfred Burgsmüller del , all'età di 38 anni e 293 giorni contro la  l'11 ottobre 1988. Se si prende in considerazione la sola Champions League il marcatore più anziano è Francesco Totti della  che, all'età di 38 anni e 59 giorni, ha realizzato un gol contro il  il 25 novembre 2014.

Segnature multiple

 La prima tripletta in Coppa dei Campioni è stata messa a segno da Péter Palotás del  contro l' il 7 settembre 1955, nel secondo incontro in assoluto della competizione.
 Ferenc Puskás è l'unico giocatore ad aver segnato una quaterna in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League. Accadde il 18 maggio 1960 nell'incontro tra  ed  finito 7 a 3.
 13 giocatori hanno segnato 5 gol in una sola partita della Coppa dei Campioni/Champions League:
 Owe Ohlsson (IFK Göteborg, - 6-1, 23 settembre 1959).
 Bent Løfqvist (B 1913, - 9-2, 13 settembre 1961).
 José Altafini (Milan, - 8-0, 14 settembre 1962).
 Raymond Crawford (Ipswich Town, - 10-0, 25 settembre 1962).
 Nikola Kotkov (Lokomotiv Sofia, - 8-3, 16 settembre 1964).
 Flórián Albert (Ferencváros, - 9-1, 8 settembre 1965).
 Paul Van Himst (Anderlecht, - 1-10, 14 settembre 1966), primo giocatore a riuscirci giocando in trasferta.
 Gerd Müller (Bayern Monaco, - 9-0, 24 ottobre 1972).
 Claudio Sulser (Grasshoppers, - 8-0, 13 settembre 1978).
 Søren Lerby (Ajax, - 10-0, 24 ottobre 1979).
 Lionel Messi (Barcellona, - 7-1, 7 marzo 2012).
 Luiz Adriano (Šachtar, - 0-7, 21 ottobre 2014), secondo giocatore a riuscirci giocando in trasferta.
 Erling Haaland (Manchester City, - 7-0, 14 marzo 2023).
 Per quanto riguarda la sola UEFA Champions League (dal 1992-93 in poi) 16 giocatori hanno segnato 4 gol in una sola gara:
 Marco van Basten (Milan, - 4-0, 25 novembre 1992) in 29 minuti.
 Simone Inzaghi (Lazio, - 5-1, 14 marzo 2000) in 54 minuti.
 Dado Pršo (Monaco, - 8-3, 5 novembre 2003) in 23 minuti.
 Ruud van Nistelrooij (Manchester Utd, - 4-1, 3 novembre 2004) in 76 minuti.
 Andrij Ševčenko (Milan, - 0-4, 23 novembre 2005) in 60 minuti, primo giocatore a riuscirci giocando in trasferta.
 Lionel Messi (Barcellona, - 4-1, 6 aprile 2010) in 67 minuti, primo giocatore a riuscirci nella fase ad eliminazione diretta.
 Bafétimbi Gomis (O. Lione, - 1-7, 7 dicembre 2011) in 25 minuti.
 Mario Gómez (Bayern Monaco, - 7-0, 13 marzo 2012) in 23 minuti, secondo giocatore a riuscirci nella fase ad eliminazione.
 Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, - 4-1, 24 aprile 2013) in 58 minuti.
 Zlatan Ibrahimović (Paris SG, - 0-5, 23 ottobre 2013) in 45 minuti.
Luiz Adriano (Šachtar, - 0-7, 21 ottobre 2014) in 16 minuti, minor tempo impiegato per realizzare una quaterna.
 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, - 8-0, 8 dicembre 2015) in 20 minuti.
 Serge Gnabry (Bayern Monaco, - 2-7, 1º ottobre 2019) in 35 minuti.
 Josip Iličić (Atalanta, - 3-4, 10 marzo 2020) in 79 minuti, terzo giocatore a riuscirci nella fase ad eliminazione.
 Olivier Giroud (Chelsea, - 0-4, 2 dicembre 2020) in 75 minuti.
 Sébastien Haller (Ajax, - 1-5, 15 settembre 2021) in 63 minuti.
 7 giocatori hanno segnato una tripletta nel loro esordio in Champions League:
 Faustino Asprilla ().
 Yakubu ().
 Wayne Rooney ().
 Vincenzo Iaquinta ().
 Grafite ().
 Erling Haaland ().
 Mislav Oršić ().
 2 giocatori hanno segnato una quaterna nel loro esordio in Champions League:
 Marco van Basten ().
 Sébastien Haller ().

Miglior capocannoniere stagionale
 Cristiano Ronaldo, con il  nel 2013-14, è stato il giocatore che ha realizzato più gol in una sola edizione della massima competizione europea per club, 17. Per la sola Coppa dei Campioni (dal 1955 al 1992) il record appartiene a José Altafini, che con il  nel 1962-63 realizzò 14 reti.
 Lo stesso Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha segnato più reti nelle 6 partite di una singola fase a gironi della Champions League: nel 2015-16 con il Real Madrid ha realizzato 11 gol.

 Imbattibilità dei portieri 
 L'estremo difensore che ha mantenuto per più tempo inviolata la propria porta è il tedesco Jens Lehmann, che con l' tra l'edizione 2004-05 e l'edizione 2006-07 non ha subito gol per 853 minuti. Lehmann, dopo aver incassato il gol di Hasan Salihamidžić al 65º minuto della gara di andata degli ottavi di finale del 2004-05 contro il , non ha subito altre reti per 8 partite (la gara di ritorno contro la squadra tedesca, che ha decretato l'eliminazione dell'Arsenal, nell'edizione 2005-06 contro lo  nella fase a gironi e in tutte le 6 partite della fase ad eliminazione diretta prima della finale), i primi 18 minuti della finale contro il  (fino a quando è stato espulso) e poi per 90 minuti nella prima partita della fase a gironi del 2006-07 contro l', quando il gol di Boubacar Sanogo ha posto fine all'imbattibilità del portiere tedesco. Seguono l'italiano Gianluigi Buffon, che nell'UEFA Champions League 2016-2017 ha mantenuto inviolata la porta della Juventus per 690 minuti (imbattibilità interrotta da Kylian Mbappé nella semifinale contro l'AS Monaco vinta dalla Juventus per 2-1), e l'olandese Edwin van der Sar, che nell'edizione 1995-96 con l' non ha subito reti per 658 minuti.

 Finali 
 Francisco Gento e Paolo Maldini sono i calciatori che hanno disputato il maggior numero di finali, 8. Gento ne ha vinte 6 (record assoluto) e Maldini 5.
 Il cartellino rosso rimediato da Jens Lehmann nella finale dell'edizione 2005-06 è stato il primo in una finale di tale manifestazione. Da allora i giocatori espulsi in finale sono stati altri due: Didier Drogba nel secondo tempo supplementare della finale del 2007-08 e Juan Cuadrado durante la finale 2016-17.

 Ubicazione delle finali 
La seguente tabella riporta il numero di finali disputate in ciascuna città (in grassetto''' è indicato un numero di finali che conta anche eventi ancora da disputare per cui la sede sia già stata stabilita):

Di seguito viene elencata la distribuzione delle finali per nazione ospitante:

Note

Voci correlate 
 Coppe calcistiche europee
 Competizioni UEFA per club
 Statistiche delle competizioni UEFA per club
 Statistiche della UEFA Europa League
 Statistiche della UEFA Europa Conference League
 Statistiche della Coppa delle Coppe UEFA

Collegamenti esterni 
  su UEFA.com
  "Competitions Facts" sul sito della UEFA - aggiornato al 15 maggio 2007
 

UEFA Champions League
Champions